Benito Juárez (1806-1872), Mexicaans politicus en jurist, president van 1858 tot 1872
 Benito Juárez Maza (1852-1912), Mexicaans politicus, zoon van bovenstaande

Plaatsen
Benito Juárez (Mexico-Stad), een gemeente van Mexico-Stad
Benito Juárez (Guerrero), een plaats in de Mexicaanse staat Guerrero
Benito Juárez (gemeente in Quintana Roo), een gemeente in de Mexicaanse staat Quintana Roo
Benito Juárez (Tlaxcala), een plaats in de Mexicaanse staat Tlaxcala
Benito Juárez (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse staat Veracruz
Benito Juárez (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Benito Juárez (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires